Karpf steht für:

 Karpf Point, Landspitze an der Foyn-Küste des Grahamlands, Antarktika

Karpf ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Karpf (1844–1906), österreichischer Bibliothekar
 Bernadette Karpf (* 1996), deutsche Eishockeyspielerin
 Hugo Karpf (1895–1994), deutscher Politiker
 Johannes von Karpf (1867–1941), deutscher Admiral
 Pavel Karpf (1969–2021), Schweizer Fußballtorhüter
 Urs Karpf (* 1938), Schweizer Schriftsteller